Ženská dvouhra Guangzhou International Women's Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do singlové soutěže kantonského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla srbská tenistka Jelena Jankovićová.

Vítězkou dvouhry se stala 27letá nenasazená Ukrajinka a 80. hráčka žebříčku Lesja Curenková, jež ve finále zdolala 31letou turnajovou dvojku Jankovićovou po třísetovém průběhu 6–4, 3–6 a 6–4. V probíhající sezóně si osmifinalistka z US Open připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Guangzhou International Women's Open
Tenis v Číně v roce 2016
WTA Tour 2016